Юково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Юково — деревня в Дубровенском районе Витебской области.

Россия 
 Юково — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Юково — деревня в Беломорском районе Карелии.
 Юково — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Юково — деревня в Ярославском районе Ярославской области.